Француска се први пут појавила на Олимпијским играма 1896. године, које су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Француска није пропустила ни једне Летње олимпијске игре, мада је учешће Алберт Кораја јединог представника Француске на играма одржаним 1904 под знаком питања. Поједини извори га сврставају као члана олимпијског тима САД (МОК), док други као представника Француске. 

Извештаји са игара говоре да је Корај био Француз који је носио боје Чикашког атлетског друштва, Међународни олимпијски комитет је његову медаљу у маратону доделио САД а не Француској, а у контрадикцији овоме медаљу у тимској трци је доделио Мешовитој олимпијској екипи  уместо екипи САД.

На Зимским олимпијским играма Француска је први пут учествовала 1924. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Француска је пет пута била домаћин олимпијских игара:

 Летње олимпијске игре 1900. у Паризу
 Зимске олимпијске игре 1924. у Шамонију
 Летње олимпијске игре 1924. у Паризу
 Зимске олимпијске игре 1968. у Греноблу
 Зимске олимпијске игре 1992. у Албервилу

Француски олимпијци су закључно са 2014. годином освојили 780 медаља на олимпијадама, 671 на летњим и 109 на зимским играма. 

Национални олимпијски комитет Француске (-{Comité National Olympique et Sportif Français}-) је основан и признат од стране МОКа 1894. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Референце

Литература

Спољашње везе 
 
 

Француска на олимпијским играма